Marie Médiatrice est un titre parfois donné à la Vierge Marie dans l’Église catholique :

 Institut religieux :
 L'institut des franciscaines orantes de Marie-Médiatrice a été fondé en 1928.
 Bâtiments et églises :
 L’église de Marie-Médiatrice-de-Toutes-les-Grâces est une église catholique du  de Paris.
 Nom de dévotion à la Vierge Marie :
 Notre-Dame Médiatrice de Toutes Grâces est le nom de dévotion donné à la Vierge Marie dans un sanctuaire philippin à la suite des prétendues apparitions mariales de Lipa en 1948.

Homonymie